Kandid je lahko:

 Kandid - osebno ime
 Kandid ali Optimizem - delo francoskega pisatelja Voltairea